Millanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Millanes (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Millanes (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar